Thetis (mythologie), een nimf uit de Griekse mythologie
 Thetis (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
 Thetis (reactor), een Belgische nucleaire onderzoeksreactor in Gent

Zie ook
Tethys (doorverwijspagina)